Questa era la prima edizione di questo torneo.

In finale Lloyd Glasspool e Harri Heliövaara hanno sconfitto Romain Arneodo e Albano Olivetti con il punteggio di 7-6(7-5), 6-7(5-7), [12-10].

Teste di serie 

  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (campioni)
  Romain Arneodo /  Albano Olivetti (finale)

  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (semifinale) 
  Manuel Guinard /  Antoine Hoang (quarti di finale)

Wildcard 

  Kenny de Schepper /  Arthur Reymond (primo turno)
  Arthur Fils /  Giovanni Mpetshi Perricard (primo turno)

  Kyrian Jacquet /  Hugo Voljacques (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open International de tennis de Roanne 2021